Боа́н () — французская фамилия. Известные носители:
 Боан, Кристоф — французский кёрлингист.
 Боан, Марк (род. 1926) — французский модельер.
 Боан, Пьер (1925—2011) — французский кёрлингист.